Хия (Хийя) — имя многих амораев
 Рабби Хийя — амораи первого поколения
  — палестинский амора конца III в.
  — вавилонский аморай
  — вавилонский аморай 2-го поколения
 Хия бар-Адда — амора первой половины III в.
 Хия бен-Гаммада — принадлежит к 4-му поколению амораев.
 Хия Кара — палестинский амора III—IV вв., ученик Самуила бен-Нахман.
 Хия бен-Мерия; упоминается несколько раз в иерусалимском Талмуде; амора 5-го поколения, ученик р. Ионы и р. Иосе.